Альберих (, , ) — мужское имя:

 Альберих I (убит в 925) — ломбардский дворянин, завладевший герцогством Сполето и, женившись на Марозии, правивший Римом; был изгнан папой Иоанном X из города.
 Альберих II (911—954) — римский патриций и сенатор (с 932); сын Альбериха I и Марозии. В 935 году захватил власть в Риме, после чего заключил в тюрьму свою мать и брата, папу Иоанна XI.
 Альберих (ум. 1108) — католический святой (день памяти — 26 января), один из основателей ордена цистерцианцев, аббат монастыря Сито.
 Альберих — гном, хранящий золото нибелунгов, персонаж поэмы «Песнь о Нибелунгах» и оперного цикла Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга».
  — эльф германских народных поверий.

См. также